Dahlen ist der Name folgender Orte:
 Dahlen (Sachsen), Stadt im Landkreis Nordsachsen in Sachsen
 Dahlen (Brunn), Ortsteil der Gemeinde Brunn im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Dahlen (Gräben), Ortsteil der Gemeinde Gräben im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Dahlen (Havelberg), Ortsteil der Hansestadt Havelberg im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Dahlen (Meudt), Ortsteil der Gemeinde Meudt im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz
 Dahlen (North Dakota), Ort im Nelson County, North Dakota, Vereinigte Staaten
 Dahlen (Stendal), Ortsteil der Stadt Stendal im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Dahlen, bis 1878 der Name der damals eigenständigen Stadt Rheindahlen bei Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen
 Dahlen, deutscher Name des Gutes Dole in der Landschaft Vidzeme in Lettland

Dahlen oder Dahlén ist der Name folgender Personen:
 Andreas Dahlén (* 1982), schwedischer Fußballspieler
 Armin Dahlen (1919–2013), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Franz Dahlen von Orlaburg (1779–1859), österreichischer General und Präsident des Obersten Militärgerichtshofes
 Heinrich Wilhelm Dahlen (1853–1904), deutscher Ökonomierat, Publizist und Generalsekretär des Deutschen Weinbauvereins
 Hermann Dahlen von Orlaburg (1828–1887), österreichischer General
 Jonathan Dahlén (* 1997), schwedischer Eishockeyspieler
 Klaus Dahlen (1938–2006), deutscher Schauspieler
 Paul Dahlen (1881–1954), deutscher Maler und Grafiker
 Reiner Dahlen (1837–1874), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Ulf Dahlén (* 1967), schwedischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout

Siehe auch:
 Dalen (Begriffsklärung)
 Daelen
 Dahlin